bloeikolf, een bloeiwijze
borstkolf, een pompje om moedermelk uit de borst te halen
kolf (vuurwapen), een onderdeel van een vuurwapen
een stuk laboratoriumglaswerk, zie maatkolf, rondbodemkolf en Erlenmeyer
kolven, een balspel